O’Connell steht für:

 O’Connell, Familienname
 O’Connell Bridge, Straßenbrücke in Dublin
 O’Connell-Nunatak, Nunatak im Queen Elizabeth-Land, Antarktika
 O’Connell Road, Verbindungsstraße im Bundesstaat New South Wales, Australien
 O’Connell Street, die Hauptverkehrsstraße von Dublin